Sonata per pianoforte n. 5 (Beethoven)
Sonata per pianoforte n. 5 (Mozart)
Sonata per pianoforte n. 5 (Prokof'ev)
Sonata per pianoforte n. 5 (Skrjabin)
Sonata per pianoforte n. 5 (Somers)